Грабино — топоним

Украина 
 Грабино — село, Городокский район, Львовская область
 Грабино — село, Роменский городской совет, Сумская область

См. также 
 Грабина
 Грабины